Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, a Basse-Terre, a Guadalupa
 Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, a Canelones, in Uruguay
 Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, a Dallas, negli Stati Uniti d'America
 Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, a Ponce, in Porto Rico
 Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, a Sucre, in Bolivia